De naam van Tallinn tussen 1880 en 1917

 Revel (Haute-Garonne)
 Revel (Isère)
 Revel-Tourdan, Isère

Personen 
 Jean-François Revel, Frans filosoof en journalist

Ondernemingen 
 Revel Loudspeakers, producent van luidsprekers